Шинкарь:
 Шинкарь, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Шинкарь, Данила Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Шинкарь, Николай Ларионович (1890—1920) — офицер Русской императорской армии, украинский военный и политический деятель.